Maritime Meile bezeichnet

 den touristisch vermarkteten Bereich rund um den Großen Hafen und den Südstrand in Wilhelmshaven, siehe Wilhelmshaven#Tourismus
 den Uferabschnitt der Weser in Bremen-Vegesack zwischen der Lesummündung und dem Gelände der ehemaligen Werft Bremer Vulkan, siehe Maritime Meile (Vegesack)
 den Uferabschnitt der Elbe in Wedel zwischen dem Schulauer Fährhaus und dem Schulauer Hafen